CLMN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 002 амінокислот, а молекулярна маса — 111 651.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки